13-й созыв Палаты общин Канады был избран на , и заседал с 18 марта 1918 года по 4 октября 1921 года.

На момент избрания парламент состоял из 235 депутатов, избранных по одномандатным округам (см. список канадских избирательных округов за 1914—1924 годы). В ходе срока полномочий парламента некоторые места стали вакантными из-за смерти депутатов, их отставки, а также по причине их назначения в Сенат Канады. Впоследствии эти места были замещены депутатами, избранными на .

Большинство в парламенте принадлежало Юнионистской партии, которая получила право сформировать правительство. Спикером был избран юнионист Эдгар Нельсон Роудс. Премьер-министром на момент открытия парламента был сэр Роберт Борден (возглавлявший ). 10 июля 1920 года на посту премьер-министра и лидера юнионистов его сменил Артур Мейен, который возглавил .

Официальной оппозицией в парламенте была Либеральная партия Канады (Либералы Лорье). До 1919 года её лидером был Уилфрид Лорье. После его смерти временным лидером стал , затем либералов возглавил Уильям Лайон Макензи Кинг.

За время своей работы 13-й Парламент Канады провёл пять сессий. Третья сессия была открыта Принцем Уэльским Эдвардом (впоследствии ставшим королём Эдуардом VIII).

Список членов 13-го созыва Палаты общин Канады 
Ниже представлен полный список членов 13-го созыва Палаты общин Канады, отсортированный по провинциям, а затем по избирательным округам в их алфавитном порядке. Жирным курсивом выделены премьер-министры, жирным — члены правительства, курсивом — лидеры оппозиции, жирным подчёркнутым шрифтом — спикер.

Избирательные округа, обозначенные звездочкой (*), указывают, что от этого округа избирались сразу два члена парламента.

Альберта

Британская Колумбия

Манитоба

Нью-Брансуик

Новая Шотландия

Онтарио

Остров Принца Эдуарда

Квебек

Саскачеван

Юкон

Довыборы

Примечания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1920 год в Канаде
1919 год в Канаде
1918 год в Канаде
13